Puruándiro puede referirse a:

 Puruándiro, ciudad cabecera del municipio de Puruándiro (México).
 Puruándiro, municipio del estado de Michoacán, cuya cabecera municipal es la ciudad de Puruándiro (México).